Верхняя гипофизарная артерия — артерия, кровоснабжающая pars tuberalis аденогипофиза, воронку и срединное возвышение. Является ветвью мозговой части внутренней сонной артерии.